Janesville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Janesville (Illinois)
 Janesville (Iowa), im Black Hawk und im Bremer County
 Janesville (Kalifornien), im Lassen County
 Janesville (Minnesota), im Waseca County
 Janesville (New York)
 Janesville (Wisconsin), im Rock County
 Janesville (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 Janesville Township (Minnesota), Township im Waseca County, Minnesota